Bănățeanu:
 Ion Popovici-Bănățeanu (1869, Lugos (Lugoj)  1893, Lugos), un nuvelist român și promotor al limbii literare bănățene
 Ion Luca-Bănățeanu (1894, Bozovics (Bozovici), Caraș-Severin  1963, București), un cântăreț instrumentist virtuoz
 Petrică Bănățeanu

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Banat